Vinitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Titja (reservoar), Sjumen, 
 Vinitsa (distrikt i Bulgarien), Plovdiv, Obsjtina Prvomaj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar